Сатакэ — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сатакэ, Ёсисигэ (1547—1612) — японский самурай, глава клана Сатакэ.
 Сатакэ — самурайский клан.
 Сатакэ, Ясутаро (1884—1959) — японский физиолог, президент Университета Тохоку.